Colonies britanniques
 en Inde

Colonies belges

 au Congo belge

Colonies françaises
 en Afrique-Occidentale française
 en Côte d'Ivoire
 au Sénégal
 en Guinée française
 en Haute-Volta
 en Mauritanie
 au Soudan français
 au Niger
 au Dahomey
 en Afrique-Équatoriale française
 au Congo français
 au Gabon
 en Oubangui-Chari
 au Tchad
 au Cameroun
 au Togo
 aux Comores
 à Madagascar
 en Guadeloupe
 en Martinique
 en Guyane
 à la Réunion

Colonies italiennes

Colonies néerlandaises

 à Suriname

Colonies portugaises

 à Macao
 au Mozambique
 en Angola
 au Cap-Vert
 en Guinée-Bissau

Administrateurs coloniaux
 
Administrateurs C